

Toponymes 
 Galena est une ville américaine de l'État de l'Alaska.
 Galena est une ville américaine de l'État de l'Illinois.
 Galena est une ville américaine de l'État du Kansas.
 Galena est une ville américaine de l'État du Maryland.
 Galena est une ville américaine de l'État du Missouri.
 Galena est une ville américaine de l'État de l'Ohio.

Personnalité 
 Galena (1985-) est une chanteuse bulgare.

Entreprises 
 Galena Biopharma, une société pharmaceutique américaine
 Ivax Pharmaceuticals, une société précédemment connue sous le nom "Galena"

Voir aussi 

 Galène (homonymie)
Homonymie de localités aux États-Unis